Zu Geng steht für:
siehe Qie Geng (gestorben 1226 v. Chr.), König der Shang-Dynastie
Zu Geng (Mathematiker) (um 450 bis um 520), chinesischer Mathematiker